Ein Testat bezeichnet:

 eine Art Protokoll (Niederschrift) oder Prüfbericht zu einer angefertigten Arbeit (z. B. zu Forschungsarbeiten, TÜV usw.)
 umgangssprachlich eine Arbeit/Klausur in der Schule
 eine mündliche oder schriftliche Prüfung in naturwissenschaftlichen Studienfächern (in Verbindung mit Praktika auch als Vor-, Ab- oder Antestat)
 die schriftliche Urkunde über den (erfolgreichen) Besuch einer Vorlesung oder eines Seminars
 den Bestätigungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers nach Prüfung des Jahresabschlusses